Первый дивизион 2010/2011 () — 55-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 13 августа 2010 года и закончился 6 мая 2011 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первый дивизион Нидерландов 2010/11 на сайте rsssf.com 

2010/2011
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Спорт в Нидерландах в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011